Otolejeunea är ett släkte av bladmossor. Otolejeunea ingår i familjen Lejeuneaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Otolejeunea